|-
| 112301 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112302 - || || 9 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112303 - || || 4 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112304 - || || 11 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112305 - || || 11 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112306 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112307 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112308 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112309 - || || 10 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112310 - || || 12 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112311 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112312 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112313 Larrylines || || 12 de juny, 2002 || Needville || Needville
|-
| 112314 - || || 9 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112315 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112316 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112317 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112318 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112319 - || 2002 MM || 17 de juny, 2002 || Needville || Needville
|-
| 112320 Danielegardiol || || 19 de juny, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112321 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112322 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112323 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112324 - || || 24 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112325 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112326 - || || 22 de juny, 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 112327 - || || 26 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112328 Klinkerfues || || 16 de juny, 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
| 112329 - || 2002 NY || 5 de juliol, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112330 - || || 5 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112331 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112332 - || || 6 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112333 - || || 6 de juliol, 2002 || Needville || Needville
|-
| 112334 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112335 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112336 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112337 Francescaguerra || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112338 Seneseconte || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112339 - || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112340 - || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112341 - || || 9 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112342 - || || 9 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112343 - || || 9 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112344 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112345 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112346 - || || 4 de juliol, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112347 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112348 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112349 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112350 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112351 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112352 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112353 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112354 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112355 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112356 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112357 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112358 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112359 - || || 5 de juliol, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112360 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112361 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112362 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112363 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112364 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112365 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112366 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112367 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112368 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112369 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112370 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112371 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112372 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112373 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112374 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112375 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112376 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112377 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112378 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112379 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112380 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112381 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112382 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112383 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112384 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112385 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112386 - || || 14 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112387 - || || 14 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112388 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112389 - || || 15 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112390 - || || 8 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112391 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112392 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112393 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112394 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112395 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112396 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112397 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112398 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112399 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112400 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2